Robert McIntyre (1882-1952) – direttore del casting, produttore cinematografico
 Robert McIntyre (n. 1944) – cestista statunitense
 Robert McGregor McIntyre (1928-1962) – motociclista britannico